Доминион Пакистан () — федеративное государство в Южной Азии, существовавшее с 1947 по 1956 год.

История 
Государство возникло при разделе согласно плану Маунтбеттена Британской Индии на Индийский союз и Доминион Пакистан и включало территории современных Пакистана и Бангладеш. Отношения нового преимущественно мусульманского доминиона с Индией практически сразу же омрачила Первая индо-пакистанская война, за которой последовали новые территориально-религиозные конфликты, в ходе которых миллионы человек с обеих сторон погибли или стали беженцами. Из-за крайней религиозной радикализации региона и его почти тотальной исламизации в первые годы деколонизационного процесса, Пакистанскому доминиону не удалось сохранить светский характер общества, и в 1956 он полностью освободился из-под номинального Британского контроля, превратившись в полностью суверенную Исламскую республику Пакистан. В 1971 году, в результате войны за независимость, Восточный Пакистан в свою очередь стал независимым, превратившись в современную республику Бангладеш.

Федерация 
Доминион разделялся на 5 провинций:
 Восточная Бенгалия
 Западный Пенджаб
 Белуджистан
 Синд
 Северо-Западная пограничная провинция.

Также в доминион входили некоторые княжества.

Управление 
Каждая из провинций имела собственного губернатора, утверждённого генерал-губернатором Пакистана, представляющим британского монарха.

Литература 
 Read, A. and Fisher, D. (1997). The Proudest Day: India’s Long Road to Independence. New York: Norton.
 Chester, Lucy P. (2009) Borders and Conflict in South Asia: The Radcliffe Boundary Commission and the Partition of Punjab. Manchester: Manchester University Press.

Государства в истории Пакистана
Государства в истории Бангладеш
Государства в истории Индии